A categoria 73 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 27 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
 Primeira rodada das lutas

Grupo B
Primeira rodada das lutas

Grupo C
Primeira rodada das lutas

Grupo D
 Primeira rodada das lutas

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2014